Groskurd ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Groskurd (1747–1806), deutscher Pädagoge
 Christoph Gottlieb Groskurd (1770–1834), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Groskurt
 Groscurth
 Großkurth
 Großcurth